Триссино

 Триссино, Джанджорджо (, 1478—1550) — итальянский поэт и драматург.
 Триссино, Джованни Джорджо (, 1877—1963) — итальянский конник.
 Триссино — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.